Municipio de Fox Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fox (condado de Jasper, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Fox (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.
 Municipio de Fox (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Fox (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Fox (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Fox (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.
 Municipio de Fox (condado de Sullivan, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.